Драгомир «Драган» Окука (; родился 2 апреля 1954 в Калиновике, СФРЮ) — сербский футболист, футбольный тренер.

Карьера

Карьера игрока 
Драган Окука родился в деревне Порья, Калиновик, СР Босния и Герцеговина и начал футбольную карьеру в клубе «Вележ» (Невесине). Однако уже в дебютном сезоне привлёк внимание скаутов клуба «Вележ» из Мостара, который выступал в Первой Югославской лиге. Уже в первом сезоне 1973/1974 за новый клуб мог стать чемпионом Югославии, однако «Вележ» уступил команде «Хайдук» из-за разницы мячей, в итоге команда стала серебряным призёром первенства Югославии.

После нескольких сезонов за «Вележ») в 1981 году становился обладателем Балканского кубка и Кубка Югославии по футболу. Всего за клуб провёл 450 матчей и забил 47 голов. Кроме того, в этот же период игрок получил степень бакалавра права Мостарского университета. Посвятив 11 сезонов клубу из Мостара (в том числе в аренде в «Леотаре») игрок перебрался в Швецию, где выступал за клубы «Эребру» и «Мутала» (по некоторым данным, играл также за «Карлслундс»). Там же родился его сын, также футболист Дражен.

Карьера тренера 
Карьеру менеджера начинал в югославской команде «Бечей» в 1994 году. Первый успех пришёл на посту главного тренера ФК «Обилич», с которым Драган выиграл чемпионат Югославии сезона 1997/98. С этого периода занимал посты в различных клубах, в том числе в Польше, где тренировал «Легию» и «Вислу», а также с молодёжной сборной Сербии и Черногории занимал четвёртое место чемпионата Европы 2006 года для молодёжных команд. С 2011 года тренировал китайские клубы «Цзянсу Сайнти», «Тяньцзинь Тэда» и «Чанчунь Ятай», два месяца работал с «Войводиной». В настоящее время является тренером китайского клуба «Куньшань».

Достижения

В качестве игрока 
  «Вележ» 
 Обладатель Балканского кубка : 1981
 Обладатель Кубка Югославии : 1981

В качестве тренера 
  «Обилич» 
 Чемпион Югославии : 1997/98

  «Легия» 
 Чемпион Польши : 2001/02
 Обладатель Кубка Польши : 2002

  «Цзянсу Сайнти» 
 Обладатель Суперкубка КФА : 2013

Индивидуальные 
 Тренер года по версии Китайской футбольной ассоциации : 2012
 Тренер года в Сербии : 2012

Примечания 

Футболисты Югославии
Игроки ФК «Эребру»
Игроки ФК «Вележ»
Игроки ФК «Леотар»
Выпускники Мостарского университета
Футбольные тренеры Сербии
Тренеры ФК «Цзянсу Сунин»
Тренеры ФК «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер»
Тренеры ФК «Чанчунь Ятай»
Тренеры ФК «Войводина»
Тренеры ФК «Висла» Краков
Тренеры ФК «Будучност» Подгорица
Тренеры ФК «Легия»
Тренеры ФК «Чукарички»
Тренеры ФК «Обилич»
Тренеры ФК «Омония» Никосия
Тренеры ФК «Локомотив» София
Тренеры ФК «Кавала»